Э́нке () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Энке, Альбрехт (род. 1935) — немецкий медик.
 Энке, Вильгельмина (1753—1820) — любовница короля Пруссии Фридриха Вильгельма II.
 Энке, Владимир Робертович (1908—1987) — советский композитор.
 Энке, Иоганн Франц (1791—1865) — немецкий астроном.
 Энке, Карин (род. 1961) — восточногерманская конькобежка, 3-кратная олимпийская чемпионка.
 Энке, Наталья Владимировна (род. 1935) — советская актриса театра и кино, 
 Энке, Роберт (1977—2009) — немецкий футболист, вратарь.
 Энке, Фриц (1861—1931) — немецкий садовник, автор ряда пейзажных парков.
 Энке, Фриц Йозеф (1904—2002) — немецкий ботаник и садовод, автор книг по садоводству.
 Энке, Эберхард (1881—1936) — немецкий скульптор, сын Эрдмана Энке.
 Энке, Эрдман (1843—1896) — немецкий скульптор.

См. также 
 Комета Энке (официальное обозначение 2P/Encke) — периодическая комета, названа в честь Иоганна Франца Энке, вычислившего её орбиту.
 Щель Энке — зазор в Кольце А Сатурна.